Zajączkowski (forma żeńska: Zajączkowska; liczba mnoga: Zajączkowscy) – polskie nazwisko, pochodzące od nazw miejscowości: Zajączkowice i Zajączków.

Prandota z Jaroszyna ma 1399 r. sumy na wsi Jawidz, w lubelskiem, u Stawiskich (St Pr. P. Pom. VIII), a 1414 r. nabył część Jaroszyna, od Jana z Zajączkowic (A. Radom.).

Bystram Gotard, syn Gotarda z Radlina, starosta rogoziński 1480 roku, żonaty był z Martą Dąbrowską. Po nim idą Bystramowe i Radlińscy. Po Janie Bystramie, właścicielu Zajączkowa 1490 r., mają iść Zajączkowscy.

Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nazwisko nosiło 9216 osób.

Osoby noszące to nazwisko 
 Ananiasz Zajączkowski (1903-1970) – polski orientalista, turkolog,
 Andrzej Zajączkowski (1922-1994) – polski socjolog, antropolog kulturowy, afrykanista,
 Andrzej Zajączkowski (ur. 1936) − polski reżyser filmowy, scenarzysta i dyplomata, 
 Bolesław Zajączkowski (1891-1920) – kapitan WP poległy w pod Zadwórzem,
 Czesław Zajączkowski – ujednoznacznienie
 Grzegorz Zajączkowski (ur. 1980) – polski lekkoatleta,
 Maciej Zajączkowski (1909-1983) –  major WP, taternik, działacz emigracyjny,
 Małgorzata Zajączkowska (ur. 1956) – polska aktorka,
 Maria Zajączkowska (1854-1928) – polska bibliotekarka,
 Maria Zajączkowska (ur. 1939) – polski polityk, poseł na Sejm,
 Piotr Zajączkowski (ur. 1966) – polski piłkarz i trener,
 Stanisław Franciszek Zajączkowski (1890-1977) – polski historyk,
 Stanisław Marian Zajączkowski (ur. 1931) – polski historyk,
 Wiesław Zajączkowski (ur. 1944) – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm,
 Witold Zajączkowski (1892-1977) – międzywojenny komandor Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej
 Władysław Zajączkowski (1837-1898) – polski matematyk,
 Włodzimierz Zajączkowski (1914-1982) – polski turkolog,
 Włodzimierz Zajączkowski (1935-1988) – polski geolog,
 Wojciech Zajączkowski (ur. 1963) – polski politolog i dyplomata.

Pseudonimy 
 dr J.P. Zajączkowski – pseudonim zbiorowy wykorzystywany w okresie 20-lecia międzywojennego i później.

Przypisy 

Polskie nazwiska